Alberto Isidori – ingegnere e accademico italiano
Eraldo Isidori – politico italiano
Valerio Isidori – attore italiano